Памятник воинам-танкистам:

 Памятник воинам-танкистам — в Миллерово.
 Памятник воинам-танкистам — в Ростове-на-Дону.

См. также 
 Памятник добровольцам-танкистам
 Памятник советским танкистам в Праге
 Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса